

Толче — село в гміні Кузьниця Сокульського повіту Підляського воєводства
 Толче — село в гміні Туроснь-Косьцельна Білостоцького повіту Підляського воєводства